Shibboleth in linguistica indica una parola o espressione difficile da pronunciare per chi parla un'altra lingua.
 Shibboleth è il titolo di una lirica di Paul Celan presente nella raccolta Di soglia in soglia.
 Shibboleth è una gigantesca installazione dell'artista colombiana Doris Salcedo, in forma di grande frattura, esposta tra il 2007 e il 2008 nella Sala delle turbine della Tate Modern di Londra.
 Shibboleth, in ambito informatico, designa un'implementazione open source per l'autenticazione e l'autorizzazione basata su SAML.